Franz Beier ist der Name folgender Personen:

* Franz Beier (Politiker) (1898–1957), deutscher Politiker (SPD)
 Franz-Josef Beier (1888–1946), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer